Das Adjektiv initial bedeutet so viel wie „beginnend“ oder auch „auslösend“. Es ist in einigen Zusammensetzungen wie Initialwert (Anfangswert), Initialzündung und Initialsprengstoff enthalten.

Das Substantiv Initial – oder Initiale – bezeichnet die Abkürzung von Vor- und Nachnamen sowie einen schmückenden Anfangsbuchstaben, der im Werksatz als erster Buchstabe von Kapiteln oder Abschnitten verwendet wird.

Die Wörter stammen von  ab, einer Bildung zu  (vgl. den Ausdruck ab initio). Das zugrunde liegende lateinische Verb  bedeutet wörtlich ‚hineingehen‘. Denselben Ursprung haben die Fremdwörter Initiative und  Initiation.

Siehe auch 

 Initialisierung (Begriffsklärung)

Lateinische Phrase